ODMR può avere i seguenti significati:

 On-Demand Mail Relay
 Optically Detected Magnetic Resonance